

Codici 
 BHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bar Harbor (Maine) (Stati Uniti)
 bhb – codice ISO 639-3 della lingua bhili

Sport 
 BHB – patente equestre rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri per la pratica dell'Horse-Ball